Història:
 Restauració Kenmu (Japó, 1333)
 Restauració anglesa (Anglaterra, 1660)
 Restauració (absolutisme) (Europa, 1814)
 Restauració francesa
 Restauració absolutista a Espanya o primera restauració borbònica.
 Restauració Meiji (Japó, 1868)
 Restauració borbònica o segona restauració borbònica (Espanya, 1874) 
 Tercera restauració borbònica o transició democràtica espanyola (Espanya, 1975)
 Art:
 Restauració (art)
 Restauració d'imatge
 Conservació i restauració
 Altres: 
 Restauració (gastronomia)